Il singolare del TD Waterhouse Cup 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Tommy Haas era il detentore del titolo, ma ha perso in semifinale contro Paradorn Srichaphan.

Srichaphan ha battuto in finale 5–7, 6–2, 6–2 Juan Ignacio Chela.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

TD Waterhouse Cup 2002
ATP Tour 2002